Влади́мир Григо́рьевич Криче́вский (род. 20 сентября 1947) — российский графический дизайнер, искусствовед, художественный критик, автор книг и многочисленных статей по типографике.

Биография 
Занимался научной работой во ВНИИТЭ и в Московском полиграфическом институте. В конце 1970-х гг. разрабатывал дизайн дорожных знаков в СССР.

В 1994—1996 гг. совместно с Еленой Черневич был главным редактором журнала «Да!».

Читал лекции в Высшей академической школе графического дизайна и учреждениях Европы:
 Академия Ритвельда, Стейделек-музей (Амстердам), Академия Яна ван Эйка (Маастрихт);
 Королевский художественный колледж, Школа графического дизайна (Лондон);
 Высшая школа изобразительного искусства (Гамбург).

Избранные труды 

 
 
 
 
 
 Кричевский В. Г. Борр: книга о забытом дизайнере дцатых и многом другом, включая особенности оформления этой самой книги. — М.: Самолёт, 2004.
 Идеальный дизайн. — М.: Типолигон-АБ, 2012.
 Модерн(ъ) в печати. — М.: Типолигон-АБ, 2010.
 Николай Ильин: «У меня есть кое-какие мысли относительно наборной обложки». — 2000.
 От модерна до ежовщины: 107 замечательных обложек. — М.: Контакт-Культура, 2006.
 Поэтика репродукции. — М.: Типолигон-АБ, 2007. — 48 с. — 1500 экз.
 Типографика в терминах и образах. — М.: Слово, 2000. — Т. 1, 2. (лучшая книга России 2000 года)
 Алексей Домбровский, Кричевский В. Г. Два шрифта одной революции — М.: Мастерская, 2014.
 Кричевский В. Г. Кое-что о шрифте в типографике — М.: Шрифт, 2015.
 Александр Суриков: очерк графического стиля. — М.: Кучково поле, 2016.
 1933-37: проблески «формализма» в оформлении советской книги. — М.: Кучково поле, 2017.
 О книгах (моих) для дизайнеров. — М.: БуксМАрт, 2018.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дизайнеры по алфавиту
Дизайнеры России
Дизайнеры СССР
Редакторы по алфавиту
Главные редакторы России
Редакторы XX века
Редакторы журналов
Искусствоведы России
Искусствоведы СССР
Историки искусства
Исследователи русского авангарда